Welega occidentale è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione di Oromia in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 23 woreda:
 Ayira
 Babo
 Begi
 Boji Chekorsa
 Boji Dirmeji
 Gaji
 Gimbi
 Gimbi town
 Gudetu Kondole
 Guliso
 Haru
 Homa
 Jarso 
 Kiltu Kara
 Lalo Asabi
 Leta Sibu
 Mana Sibu
 Mendi town
 Nejo
 Nejo town
 Nole Kaba
 Sayo Nole
 Yubdo

Note

Altri progetti